La palabra personaje puede referirse a:
 un personaje, personaje de ficción o personaje ficticio, cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o de cualquier otro tipo, que aparecen en una obra artística;
 un personaje tipo, modelo que reúne un conjunto de rasgos reconocidos por el público como peculiares de una función o papel ya conformado por la tradición; o
 en videojuegos y juegos de rol:
 un personaje jugador (abreviado «PJ»), en los juegos de rol de mesa, que es un personaje ficticio controlado por uno de los jugadores;
 un personaje jugador, en los videojuegos de rol, que es un personaje controlado por uno de los jugadores, no por la máquina; o
 un personaje no jugador (abreviado «PNJ») en el curso de una partida de rol, que es un personaje controlado por el director de juego.

Enlaces externos